Бенгалската котка може да се отнася за:

 Бенгалска котка (домашна) – домашния представител на вида
 Бенгалска котка – дивия представител на вида